Il doppio del torneo di tennis Cairo Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Álex López Morón e Albert Portas 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Lan Bale /  Alberto Martín (semifinali)
 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (semifinali)

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (Campioni)
 Álex López Morón /  Albert Portas (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1999